En Pologne, Ostrów peut faire référence à :

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Ostrów, village du powiat de Jarosław
 Ostrów, village du powiat de Przemyśl
 Ostrów, village du powiat de Przeworsk
 Ostrów, village du powiat de Ropczyce-Sędziszów, et la gmina dont il est le siège

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Ostrów, village du powiat de Brodnica
 Ostrów, village du powiat de Tuchola

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Ostrów, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Ostrów Wielkopolski, ville de la voïvodie de Grande-Pologne

 dans la voïvodie de Łódź :
 Ostrów, village du powiat de Łask
 Ostrów, village du powiat de Łowicz
 Ostrów, village du powiat d'Opoczno
 Ostrów, village du powiat de Sieradz
 Ostrów, village de la gmina de Aleksandrów du powiat de Piotrków
 Ostrów, village de la gmina de Grabica du powiat de Piotrków
 Ostrów, village de la gmina de Ozorków du powiat de Zgierz
 Ostrów, village de la gmina de Zgierz du powiat de Zgierz

 dans la voïvodie de Lublin :
 Ostrów Lubelski, ville 
 Ostrów, village du powiat de Biała Podlaska
 Ostrów, village du powiat de Kraśnik
 Ostrów, village du powiat de Lubartów
 Ostrów, village du powiat de Tomaszów Lubelski
 Ostrów, village de la gmina de Dorohusk
 Ostrów, village de la gmina de Wojsławice

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Ostrów Mazowiecka, ville 
 Ostrów, village du powiat de Garwolin
 Ostrów, village du powiat de Kozienice
 Ostrów, village du powiat de Mława
 Ostrów, village du powiat d'Otwock
 Ostrów, village du powiat de Sierpc

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Ostrów, village du powiat de Proszowice
 Ostrów, village du powiat de Tarnów

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Ostrów, village de la gmina de Poświętne
 Ostrów, village de la gmina de Suraż

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Ostrów, village du powiat de Busko
 Ostrów, village du powiat de Kielce
 Ostrów, village du powiat d'Opatów
 Ostrów, village du powiat de Włoszczowa

 dans la voïvodie de Silésie :
 Ostrów, village du powiat de Lubliniec
 Ostrów, village du powiat de Myszków

 dans d'autres voïvodies :
 Ostrów, village de la voïvodie de Lubusz
 Ostrów, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ostrów, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale

Voir aussi